БРС — аббревиатура:

 Быстроразъёмное соединение
 Банк «Русский Стандарт»
 Балльно-рейтинговая система оценивания знаний студентов
 Башенно-распылительная сушилка
 БРС — марка наручников
 БРС — метротермин:
 блок устройств АРС регуляции скорости.
 блок разъёмных соединений асотп «Игла-МТ».